Кроненвет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кроненвет, Джефф (род. 1962) — американский кинооператор.
 Кроненвет, Джордан (1935—1996) — американский кинооператор.